Плэннис, Луиза фон (1803—1872) — немецкая писательница.
 Плэннис, Вильгельм фон (1828—1871) — военный писатель и поэт, писавший под псевдонимом Ludwig Sigrist, сын Луизы П..

Примечания